

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Bruw“ beginnt.

Bruw 



Bruwe 
 Bruwer, Jacobus Albertus (1915–1971), südafrikanischer Astronom
 Brüwer, Niels (* 1969), deutscher Basketballspieler